Допінг-скандал навколо Каміли Валієвої – інцидент, що трапився під час XXIV Зимових Олімпійських ігор в Пекіні у лютому 2022 року навколо російської фігуристки Каміли Валієвої, яка підозрювалася у використанні метаболістичного засобу – триметазидину, забороненого WADA у 2014 році та оголошеного допінговим засобом. Процес розпочався 8 лютого 2022 року, після того як російська збірна отримала золото у командних змаганнях з фігурного катання. Того дня РУСАДА, отримавши позитивний тест на допінг з лабораторії WADA у Швеції, тимчасово усунула 15-річну Валієву від змагань. 9 лютого представники Валієвої подали апеляцію до РУСАДА. Національне антидопінгове агентство усунення скасувало, а фігуристка знову вийшла на Олімпійський лід. Після цього WADA, ISU та MOK подали позов до CAS на РУСАДА з вимогою заблокувати участь спортсменки у змаганнях допоки триває розслідування. Питання з приводу участі на Олімпіаді було розглянуто 13-14 лютого на виїздній панелі CAS в Пекіні. Суд CAS дозволив Валієвій брати участь в індивідуальних змаганнях, вказавши на порушення термінів надання тесту з боку лабораторії WADA та інші обставини, в результаті чого розгляд справи можливий після завершення Олімпіади. 

Результат проби, що була взята у Валієвої в грудні 2021 року в Санкт-Петербургу та відправлена на дослідження в лабораторію WADA у Стокгольмі, мав бути оприлюдненим за два тижні до початку Олімпіади, однак про нього повідомили лише 8 лютого 2022.

Виявлення позитивної проби на допінг 
7 лютого російські фігуристи завоювали золото в командних змаганнях з фігурного катання. За збірну виступали пари Анастасія Мішина з Олександром Галлямовим, Вікторія Сініцина з Микитою Кацалаповим, в чоловічому одиночному – Марк Кондратюк, а в жіночому одиночному – Каміла Валієва. Церемонія нагородження повинна була відбутися того ж дня. 

Але після завершення командних змагань церемонія нагородження була відкладена без пояснення причин. В результаті Міжнародний олімпійський комітет оголосив про перенесення церемонії нагородження на 8 лютого, однак і цього дня нагородження не відбулося. Того дня, в прес-службі МОК повідомили: «Сьогодні в терміновому порядку виникла ситуація, яка потребує юридичної консультації з Міжнародним союзом ковзанярів». Церемонію знову перенесли на невизначений термін. Офіційно причин переносу ніхто не назвав. Після цього вся інформація з'явилася лише у ЗМІ з посиланнями на анонімні джерела.

Спочатку видання Inside The Games повідомило без вказівки на джерело, що причиною переносу може бути «ситуація з участю Олімпійського комітету Росії та міжнародних антидопінгових регуляторів». Мова, за даними видання, йшла про проблему з допінг-тестом, здатим до ігор в Пекіні. Про це також повідомило видання USA Today з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією. Співбесідник видання додав, що тест належить неповнолітньому учаснику команди. Єдиний неповнолітній член команди – Каміла Валієва. Inside The Games пізніше уточнило з посиланням на джерела, що мова дійсно йде про Камілу Валієву.

Екс-заступниця гендиректора РУСАДА, міжнародна експертка з антидопінгових питань Маргарита Пахноцька сказала, що не потрібно шукати «теорії змови» навколо проби Валієвої, оскільки лабораторія WADA ще не знає, чию пробу аналізує, а лише має пробірку з «технічним номером». Чия це проба, знає тільки РУСАДА.

Експертний аналіз причин наявності триметазидину в ситуації Валієвої 
Експертиза триметазидину в тілі Валієвої потребує враховувати специфіку її організму та виду спорта. Триметазидин по-різному впливає на людей різного віку та для підлітків скоріше шкідливий, тому не може бути допінгом теоретично. Також триметазидин потенційно «кислородний допінг», спрямований на покращення роботи АТФ. Це потенційно може підвищувати ефективність в видах спорту, де потребуються постійні фізичні зусилля, як плавання. Однак, в видах спорту на координацію та спритність, як фигурне катання, значення цієї потенційної вигоди суттєво менше. Крім того, триметазидин не є самостійним засобом в фармацевтичній практиці. Це БАД, який використовувався як додаток до інших реально діючих речовин. American Journal of Therapeutics відзначає, що самостійної доведеної активності триметазидин не має. Відіграє роль також його концентрація в тілі спортсмена.

Під час розгляду експертних думок про триметазидин у Валієвої варто враховувати юридичну позицію WADA при включенні речовин у допінговий лист. Саме додавання до допінгового листа WADA не означає наявності у WADA будь-яких наукових доказів, що конкретна речовина є допінгом та будь-яким чином може покращувати показники спортсмена. WADA відштовхується від «підозри», що речовина може бути потенційним допінгом. Після формулювань цих підозр WADA включає речовину на 1 рік до «моніторінгового листа» та очікує на наукову експертизу у вигляді заперечень зацікакавленої сторони у виробництві та використанні речовини. Якщо цих заперечень не надходить, або WADA вважає їх непереконливими, то речовина додається до списку заборонених. Варто також відмітити, що WADA, повідомляючи виробнику речовини про «моніторинг», може ігнорувати його наукові заперечення. Так колись заборонили препарат мельдоній, з чим не погоджувалися багато науковців. Тобто, за думкою багатьох фахівців, позиція WADA часто є юридичною, а не науковою. Вчені часто критикують WADA за антинаукову позицію, мовляв, вона включає різні засоби у список заборонених без будь-яких доказів. Тим не менш, причина потрапляння речовин до організму спортсменів та ступінь впливу речовини враховуються судом CAS під час розгляду справи. Також враховується, чи мав спортсмен перевагу від використання засобу.

Процес розгляду справи з юридичної точки зору 
11 лютого 2022 року International Testing Agency (ITA) повідомило, що в допінг-пробі спортсменки, взятої на Чемпіонаті Росії в Санкт-Петербургу в грудні, був виявлений заборонений в спорті препарат – триметазидин.

Подача позовів WADA, ISU та MOK 
При отриманні позитивного результату на допінг РУСАДА, виконуючи вимоги Кодексу WADA, автоматично усунуло Валієву від змагань, через що Валієва пропустила один день тренувань, але через добу рішення щодо спортсменки було скасовано. Після цього ІТА випустили прес-реліз, що подають до спортивного суду CAS на РУСАДА та не вважають за необхідне чекати на мотивоване обґрунтування від РУСАДА, оскільки за наявності позитивного тесту на допінг Кодекс WADA, за думкою ІТА, не припускає будь яких способів для обходження усунення від змагань допоки триває розслідування. Остаточне рішення мала ухвалити виїздна панель Спортивного арбітражного суду (CAS), що чергує на Олімпійських іграх. 11 лютого WADA опублікувала прес-реліз, в якому повідомила, що вважає дозвіл на участь Валієвої у змаганнях порушенням Кодексу WADA. WADA зазначила у прес-релізі, що сертифікована лабораторія виявила допінг класу «не специфікований», тому WADA приєднається до позову ITA до CAS з проханням усунути спортсменку від змагань. «Не специфікований» клас допінга значить, що WADA класифікує даний вид допінга як тяжкий. В такому разі процесуальне право антидопінгових справ відштовхується від презумпції винності спортсмена та на нього покладають тягар доведення своєї невиновності відповідно до Кодексу WADA. Того ж дня ISU повідомили, що також приєднуються до позову ITA та WADA проти РУСАДА.

Відхил позовів WADA, ISU та MOK без вирішення питання справи по суті 
14 лютого 2022 року спортивний суд CAS відхилив апеляції MOK, WADA та ISU та дозволив Камілі Валієвій виступати на Олімпійських іграх 2022. Однак розслідування справи не завершилося, та повинно продовжитися після Олімпійських ігор. 

Суд CAS в своєму рішенні про дозвіл Валієвій виступати вказав на порушення Кодексу WADA з боку лабораторії WADA за 20-денним строком надання результатів допінгового тесту. У зв'язку з цим Валієва була позбавлена можливості підготовки даних на свій захист. Також суд врахував відсутність позитивної проби на тест під час самої Олімпіади та те, що Валієва є неповнолітньою, тому відноситься до «захищених осіб». Суд CAS з урахуванням грубого порушення WADA строків надання результатів тесту відхилив позов WADA, ISU та МОК. Суд не розглядав питання наявності допінгу по суті. Це буде зроблено після завершення Олімпіади, в тому числі залишається можливість оскаржити медалі командної першості та олімпійську медаль Валієвої в індивідуальному заліку, якщо вона її отримає. Після винесення вказаного вердикту CAS та МОК ухвалили рішення не проводити церемоній нагородження ані в командному турнірі, ані (в разі, якщо Валієва отримає медаль) в жіночому одиночному катанні до завершення повного розслідування та суду, а також пропустити 25 жінок замість 24 в довільну програму в жіночому одиночному катанні в разі, якщо туди відберуть Валієву.

Публікація CAS мотивувальної частини у справі Валієвої з обставинами справи 
17 лютого 2022 року CAS опублікував мотивувальну частину рішення. З мотивування рішення випливає, що розбір аналізу по суті судом вівся, оскільки був йому необхідним в тому числі для тимчасових процесуальних дій. З опублікованого рішення стали відомі багато подробиць справи.

Позиція захисту 
Позиція захисту Валієвої будувалася на наступних ствердженнях:

 Виявлена доза 2,1 нанограм та 1 мілілітр суттєво менші гарантованої чутливості лабораторного обладнання в 10 нанограм та може бути звичайною помилкою лабораторії, тому потребується розтин «Проби Б», яка може і не показати наявність речовини.
 Доза у 2,1 нанограма суттєво менша за дозу у 960-9000 нанограм, яка проявляється при навмисному прийомі препарату за даними польського дослідження для WADA.
 Вихід такої малої дози триметазидину має відбутися протягом 5-7 днів та не може вплинути на змагання спортсмена через декілька місяців.
 За даними наукових досліджень, для підлітків триметазидин не може впливати як допінг, але може нанести шкоду організму підлітка, що виключає наявність мотивації у вживанні триметазидину як допінга.
 Триметазидин вживає дід Валієвої та вони використовують спільний посуд, тому можливе перенесення мікродоз речовини.
 Валієвій було задекларовано у «Формі допінговогу контролю» вживання таких дозволених речовин як: L-карнітин, гіпоксен та полівітамінів «Супрадін», але у зв'язку з порушенням 20-денного строку про повідомлення позитивного результату на допінг, захист не має можливості досліджувати ці продукти на наявність забруднення триметазидином.

Позиція звинувачення 

 Кодекс WADA вводить презумпцію винності спортсмена для «не специфікованих» допінгів як триметазидин, тому тягар надання переконливих доказів невинності несе спортсмен, а такі докази не надані, або сумнівні.
 Захистом не надалися такі докази, як рецепт або чек про купівлю, що дід Валієвої дійсно вживає триметазидин. 
 Персонал лабораторії WADA захворів на коронавірус, тому і не зміг вчасно надати результати.

Позиція третіх осіб 
Антидопінговий підрозділ США (USDA) запросив участь в процесі в якості «мовчазного учасника» з доступом до матеріалів справи.

Позиція суду за обставинами, в тому числі випливаючими з дій захисту та обвинувачення 

 Суд відштовхується від того, що WADA використовує заборонений запит доказів як «Доказ, запитаний Дияволом». Це значить, що сторона обвинувачення використовує махінацію з процесуальним правом, свідомо ставлячи захист в ситуацію неможливості надання запитаного доказу. Самій лабораторії WADA був зірваний строк надання результатів, що позбавило захист можливості підготувати якісні докази для процесу. Посилання на коронавірусні захворювання в лабораторії WADA є проблемами самої лабораторії та правового значення не мають. 
 Суд звертає увагу, що ISU/MOK/WADA не спростовують той факт, що на момент Олімпійських ігор неможливе продовження дії препарату на спортсмена, тому допуск Валієвої до змагань не може створити для неї якусь перевагу над іншими спортсменами. 
 Суд, тлумачучи Кодекс WADA звертає увагу, що для неповнолітньої особи пом'якшуються вимоги до доказу потрапляння заборонених речовин в її організм.
 Суд звертає увагу на надане до Суду листування MOK та WADA, з якого випливає, що MOK та WADA визнають, що Кодекс WADA має недопрацьовану частину в частині правового опису призупинення виступів неповнолітніх спортсменів. 
 Суд бере до уваги наукові дослідження про марність триметазидину як допінга, але відповідно до Кодексу WADA достатньо підозр, що триметазидин може викликати метаболістичну дію на спортсмена.
 USDA відмовлено Судом в участі в процесі, оскільки Кодекс WADA не передбачає ролі «мовчазного учасника», а дані неповнолітньої особи є захищеними.

В мотивованій частині рішення CAS також зазначалося: «З історії допінг-тестів спортсменки, підготованих її представниками видно, що вона неодноразово проходила допінг-контроль з 24 серпня 2019 року до 7 лютого 2022 року, враховуючи проби за 30 жовтня 2021 (до позитивної допінг-проби), 13 січня 2021 року та 7 лютого 2022 (після позитивної допінг-проби). Усі проби спортсменки були негативними».

14 вересня 2022 року з'явилася інформація, що розслідування справи Валієвої завершилося, а 21 жовтня з'явилася інформація, що справа спортсменки переводиться в режим конфіденційності, а отже її результати не будуть оголошені публічно. 8 листопада справа Валієвої була передана до CAS, оскільки РУСАДА, розслідуючи справу, не дійшли ні до якого прогресу.

Суттєві обставини справи 
В сезоні 2021/2022 з Валієвою та іншими спортсменами клубу «Кришталевий» на момент скандалу працював лікар Філіп Шветський, який раніше працював в збірній Росії з академічної греблі та був дискваліфікований у 2007 році за застосування спортсменам допінга (у 2010 році його дискваліфікація була знята). В 2015–2016 роках обговорювалася його співучасть у застосуванні мельдонія в збірній Росії з фігурного катання. Німецьке видання Sportschau опублікувало статтю, де назвало Шветського винним у допінговому скандалі Валієвої. Відштовхуючись не тільки від його проблем з допінгом в минулому, Sportschau, відсилаючись на свої «російські джерела» заявило, що Шветський давав спортсменам пігулки, відмовляючись називати їхню назву, кажучи, що це звичайні «вітамінні добавки».

Шветський заперечував усі звинувачення: «В допінг-пробі настільки низька концентрація цього засобу [триметазидину], що немає ніяких сумнівів: мова йде не про системне вживання [триметазидину], а про одноразовий випадок попадання, можливо, про певний казус невідомої природи, але точно про мінімальну дозу. Гіпотетично диверсія можлива. Через ковід, спортсмени довгий час перебували на карантині, в спеціально організованій «бульбашці» – на зборах, тренуваннях, змаганнях. Хтось з боку проникнути «за лаштунки» не міг. А скоїти диверсію, підсипавши чи підмішавши щось реально лише в роздягальні, туалеті – там немає відеоспостереження». 

11 лютого РУСАДА повідомило, що виконуючи вимоги Кодексу WADA, починають розслідування проти персоналу, що працював з Камілою Валієвою. До числа перелічених осіб входить тренерський штаб фігуристки на чолі з Етері Тутберідзе, лікарі та персонал ковзанки «Кришталевий». Можливе розслідування пов'язане з тим, що Валієва є неповнолітньою, а отже, відповідно до Кодексу WADA, є «захищеною особою» та має понижчену дискваліфікацію за вживання допінга, а відповідальність за вживання допінга лягає на персонал, що працює зі спортсменкою та може призвести до усунення їх від роботи зі спортсменами. Також РУСАДА повідомило про причини затримки отримання даних про допінг від лабораторії зі Швеції, пояснивши, що причиною став ковід серед персоналу лабораторії, а отже нестача персонала для проведення тестів. Через випадок Валієвої, згадується також випадок з фігуристкою Анастасією Шаботовою, яка в 2019 році заявила, що в групі Тутберідзе підліткам дають допінг. Тренерка тоді пояснила, що спортсменка прийняла за допінг звичайні вітаміни.

Можливі наслідки 
Пункт 10.3.1 Кодексу WADA для неповнолітніх спортсменів знижує відповідальність від звичайної дискваліфікації від 2-х до 4-х років до дискваліфікації до 2-х років, тобто неповнолітній спортсмен навіть може обмежитися попередженням без дискваліфікації, якщо доведе свою непричетність до появи допінга в його тілі. При винесенні рішення про строк дискваліфікації WADA відштовхується від ступені участі спортсмена в прийомі допінга. Відповідно до Кодексу WADA, не відбувається автоматичне позбавлення балів за командні виступи в разі допінг-проби, взятої за межами «змагального періоду», а в даному випадку позитивний тест на допінг був отриманий поза змагального періоду Олімпіади. Якщо WADA доведе, що допінг міг вплинути на результати змагань, використовуються п.11.2.1 та п.11.2.3 Кодексу WADA про позбавлення балів учасника команди, у якого знайшли допінг.

Наслідки 
14 листопада 2022 року стало відомо, що WADA вимагає від CAS дискваліфікувати Валієву на 4 роки та анулювати її результати на Олімпійських іграх, чемпіонатах Європи та Росії.

13 січня 2023 року РУСАДА виправдало Валієву у ситуації з допінг-пробами, назвавши фігуристку невиновною у потраплянні в її організм забороненого препарату, але позбавило її золотої медалі на Чемпіонаті Росії-2022, оскільки допінг все ж був в її організмі під час змагання, хоча, як зазначило РУСАДА, потрапив туди не навмисно.

Реакція

Реакція в Росії 
В Росії фігуристку підтримали та всіляко намагалися заперечити її вживання забороненого препарату. Валієву підтримали прес-секретарі президента РФ та МЗС РФ Дмитро Пєсков та Марія Захарова, міністр спорту РФ Олег Матицін, голова комітету Госдуми з фізкультури та спорту Дмитро Свищев, а також тренерки Ірина Вінер-Усманова, Тетяна Тарасова, Наталія Бестем'янова, спортсменки Тетяна Навка, Єлизавета Туктамишева, Євгенія Медведєва, Діна та Аріна Аверіни та низка інших осіб. На вулицях Москви та інших міст Росії вивісили білборди та банери на підтримку Валієвої. 

Крім того, після початку допінг-скандалу, в соціальних мережах поширювався хештег «#ПозорТутберизде» (укр. «#ГаньбаТутберідзе»). Тренерку Валієвої, Етері Тутберідзе, звинувачували у тому, що вона давала спортсменам допінг, а також змушувала їх дотримуватися суворих дієт, підривати своє здоров'я великою кількістю стрибків, через що багато спортсменок у ранньому віці завершували свою кар'єру.

Реакція у світі 
Українські фігуристки Анастасія Шаботова та Альона Савченко також висловили свою підтримку Валієвій. Підтримали Валієву і актор Алек Болдвін, німецька фігуристка Катаріна Вітт, американське видання The Washington Post та низка інших осіб та видань. The Washington Post випустили статтю, в якій розкритикували дії WADA щодо Валієвої. За їхньою думкою, дискваліфікація Валієвої може зашкодити світовому фігурному катанню, адже Валієва є однією із найсильніших фігуристок планети. Також журналісти пишуть, що навіть якщо допінг був, його кількість була низькою, а отже він не міг вплинути на результати спортсменки, але WADA все одно хоче поставити кар'єру підлітка під удар. Пояснення лабораторії WADA щодо затримки результатів тесту The Washington Post вважає непереконливими та політизованими. Як пишуть американські журналісти, навіть якщо WADA використовує свої ресурси для нанесення репутаційної шкоди режиму путіна, варто краще пошукати докази провини Етері Тутберідзе, які «клоуни-поліціянти WADA» (як написали в The Washington Post) не зібрали, а натомість вирішили переслідувати підлітка, який міг навіть не знати про отримання допінга.

Голова американського антидопінгового агентства (USADA) Тревіс Тайгарт заявив, що США можуть притягнути до кримінальної відповідальності тренерський штаб та лікарів Валієвої в рамках «Акту Родченкова». Акт Родченкова дублює принцип Кодексу WADA про відповідальність тренерів та лікарів за вживання допінга, та навіть вводить персональні санкції США проти вказаних осіб аж до арешту, блокування майна і так далі. Пізніше Тревіс Тайгарт заявив, що вважає Валієву невинною та жертвою цієї ситуації, але відповідальність за цей  інцидент повинен понести персонал, що працював зі спортсменкою. Тайгарт також розкритикував лабораторію WADA за затримку видачі результатів тесту та назвав це «катастрофічним збоєм всієї системи WADA».

Примітки 

Олімпійські ігри в Китаї